Southern League 1900–01 var den syvende sæson af den engelske fodboldliga Southern League. Ligaen havde deltagelse af 25 hold, der var opdelt i to divisioner med 16 og 9 hold, der hver spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Division One blev vundet af Southampton FC, som dermed vandt ligaen for fjerde gang på fem sæsoner.

Resultater

Division One

Division Two

Testkampe 
De to lavest placerede hold i Division One spillede testkampe mod nr. 1 og 2 i Division Two op- og nedrykning mellem divisionerne. Begge kampene endte 0-0, og det betød at Division One-holdene beholdt deres plads i divisionen. Af Division Two-holdene blev Brentford FC rykket op i Division One, mens Grays United FC ikke blev rykket op, da holdet nægtede at spille forlænget spilletid i sin testkamp.

Udvidelse af ligaen 
Efter sæsonen blev følgende nye hold valgt ind i Division One:
 Northampton Town FC
 Wellingborough FC
Følgende nye hold valgt ind i Division Two:
 Brighton & Hove Albion FC
 West Hampstead FC

Kilder / eksterne henvisninger 
 Football Club History Database 
 RSSSF – Southern League 
 My Football Facts – Southern Football League 1894-95 to 1919-20

Noter 

Sæsoner i Southern League
Fodbold i 1900
Fodbold i 1901